William este un prenume de origine germanică, care se poate referi la,

Regi  
 William I al Angliei (circa 1028 – 1087), sau William Cuceritorul ori Guillaume le Conquérant, rege al Angliei din 1066 până la moartea sa  
 William al II-lea - "Rufus" (circa 1056 – 1100), rege al Angliei în perioada 1087 - 1100, al treilea fiu al regelui William Cuceritorul 
 William al III-lea al Angliei (1650 – 1702), cunoscut ca William Henric sau William de Orania, rege al Angliei și al Irlandei din 13 februarie 1689 și rege al Scoției din 11 aprilie 1689 până la moartea sa 
 William al IV-lea al Regatului Unit (1765 – 1837), rege al Hanovrei și al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de la 26 iunie 1830 până la moartea sa

Alte personalități

Artiști plastici  
 William-Adolphe Bouguereau (1825 – 1905), pictor francez 
 William Hogarth (1697 - 1764), pictor englez

Astronomi, chimiști și fizicieni 
 William Cranch Bond (1789 – 1859), astronom american 
 William Henry Bragg (1862 - 1942), fizician și chimist englez 
 William Lawrence Bragg (1890 - 1971), fizician australian, fiul lui William Henry Bragg 
 William Herschel (1738 - 1822), muzician, inventator și astronom britanic de origine germană 
 William Ramsay (1852 – 1916), chimist britanic 
 William Bradford Shockley (1910 - 1989), fizician și inventator american de origine britanică 
 William Thomson, Lord Kelvin ((1824 - 1907) fizician britanic de origine irlandeză

Dramaturgi, poeți și scriitori 
 William Faulkner, scriitor american 
 William Golding, romancier britanic 
 William Harvey, medic de curte al regilor britanici Iacob I și Carol I 
 William Shakespeare (1564 - 1616), faimos dramaturg și scriitor englez al epocii elisabetane 
 William Totok, poet, prozator și eseist german, originar din România 
 William Wordsworth, poet englez din prima perioadă a romantismului 
 William Butler Yeats, poet și dramaturg irlandez

Politicieni 
 William Jefferson Clinton,  al 42-lea președinte al 
 William Henry Harrison, al 9-lea președinte al S.U.A.
 William McKinley, al 25-lea președinte al S.U.A.
 William Howard Taft, al 27-lea președinte al S.U.A.

Listă 
  Listă de oameni numiți William, listă de oameni cu acest prenume

Locuri 
 William, West Virginia, comunitate neîncorporată din statul american  
 William, United States Virgin Islands, localitate din insula Saint Croix

Alții 
 William Amorim, fotbalist brazilian
 William Clark, explorator american
 William Ockham, filozof englez
 William Stanley Jevons, economist și logician englez

Vezi și 
 William (prenume)

Nume engleze
Nume proprii